Парад (, , від ) — урочистий огляд військ, спортсменів, техніки і таке інше, а також їх рух, стрій, святкове дійство.
 Парад планет в астрономії - розташування двох або кількох об'єктів Сонячної системи або об'єкта Сонячної системи і зірки так, що й їх екліптичні довготи для земного спостерігача були рівні (близькі, якщо об'єктів більше двох).

Географія 
 Парад (Угорщина) () — бальнеологічний курорт в Угорщині в медье Гевеш (), на північному схилі гір Матра (), 112 км від Будапешта.

Фільми 
«Парад» (2009) — японська драма Ісао Юкісади.

Інше 
 У фехтуванні парад — дія, якою відбивається (парирується) атака супротивника.
 У переносному смислі, розмовне. Перебіг, розвиток яких-небудь подій щодо того, хто їх спостерігає.
 Парад планет
 Хіт-парад

Джерела 
 
 http://slovari.yandex.ru/dict/dal/ «Тлумачний словник живої великоросійської мови» В.І.Даля
 http://slovari.yandex.ru/dict/bse/ ВРЕ на Яндексі